Santa Maria del Monte ima više značenja:
 Santa Maria del Monte, Macerata
 Santa Maria del Monte, Pescara
 Santa Maria del Monte, Rimini